Hoover puede referirse a:

Personas 
 Herbert Hoover (1874-1964):  trigésimo primer Presidente de los Estados Unidos.
 John Edgar Hoover (1895–1972): fundador de la Oficina Federal de Investigación (FBI).
 Robert Francis Hoover (1913-1970): botánico y explorador estadounidense.

Localidades 
 Hoover (Alabama):  ciudad ubicada en el estado estadounidense de Alabama.

Otros 
 Presa Hoover, una presa ubicada en el curso del río Colorado, en la frontera entre los Estados de Arizona y Nevada (EE. UU.)